{{Taxobox taxons | espèce |
  B. pachechoi Price, 1945
  B. salgadoensis Carvalho , 2005
  B. albertoi Nascimento et Zaher, 2010 }}Baurusuchus est un genre éteint de « reptiles » crocodylomorphes de la famille des Baurusuchidae. Il vivait au Crétacé supérieur dans ce qui est aujourd'hui le Brésil.

 Description 
C'était un grand prédateur terrestre, mesurant entre  de long et pesant environ . 

 Classification 
.

 Liste des espèces 
 B. pachechoi, Price, 1945
 B. salgadoensis, Carvalho , 2005
 B. albertoi, Nascimento et Zaher, 2010

 Références 
 https://sites.google.com/site/paleofilescom/baurusuchus
 ^ Jump up to:un b Paulo Miranda Nascimento et Hussam Zaher (2010). «Une nouvelle espèce de Baurusuchus (Crocodyliformes, mesoeucrocodylia) du Crétacé supérieur du Brésil, avec le premier squelette complet postcrânien décrit de la famille Baurusuchidae" (PDF). Papeis Avulsos de Zoologia'' 50 (21):. 323-361 doi : 10,1590 / s0031-10492010002100001 .

Genre de notosuchiens (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Paléontologie au Brésil
Taxon fossile décrit en 1945